Lindekrantz, även skrivet Lindecrantz är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Bertil Lindecrantz (1926–1997), målare, tecknare och grafiker
 Erik Magnus Lindecrantz (1727–1788), läkare
 Gunnar Lindecrantz (1921–2005), friidrottare (stående höjdhopp)
 Helny Lindekrantz (1895–1979), skulptör och målare
 Ivar Lindekrantz (1902–1981), bildhuggare
 Lars Lindekrantz (1915–1993), silversmed och skulptör
 Maria Wallerius-Lindekrantz (1914–1987), skulptör, tecknare ,grafiker och sjuksköterska
 Per Lindekrantz (1913–1994), målare
 Per Ivar Lindekrantz (född 1968), konstnär

Svenska efternamn